Ildefonso de Oliveira Caldeira Brant
Francisco Ildefonso Ribeiro de Meneses
Ildefonso Moreira de Faria Alvim
Santo Ildefonso
Ildefonso Pereira Correia
Ildefonso Simões Lopes
Ildefonso de Toledo
Ildefonso Albano
José Ildefonso de Sousa Ramos
Ildefonso Borges
Tratado de Santo Ildefonso (1777)
San Ildefonso (navio)
Manuel Ildefonso de Sousa Lima
Ildefonso Vieira Dias